Лос Мескитиљос има више значења:

 Лос Мескитиљос (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мескитиљос (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику